Keats ist der Familienname folgender Personen:

 Caitlin Keats (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 John Keats (1795–1821), englischer Dichter
 Jonathon Keats (* 1971), US-amerikanischer Konzeptkünstler und Kunstkritiker
 Katharine Keats-Rohan (* 1957), britische Historikerin
 Richard Keats (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker und Coach
 Richard Goodwin Keats (1757–1834), britischer Marineoffizier
 Steven Keats (1945–1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Viola Keats (1911–1998), britische Schauspielerin

Keats steht für:
 Keats (Band), englisches Bandprojekt
 Keats (Film), Fernsehfilm von Joan Craft aus dem Jahr 1970 
 (4110) Keats, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Keat
 Kiez
 Kietz